Saâne (rivier), een rivier in Seine-Maritime in de Franse regio Normandie

 Auzouville-sur-Saâne, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
 Saâne-Saint-Just, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
 Val-de-Saâne, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime

Zie ook
 Saane (doorverwijspagina)
 Saanen (doorverwijspagina)